Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Fernsehserie Krass Schule – Die jungen Lehrer, sortiert nach der offiziellen Reihenfolge.

Staffel 1 (2018)

Staffel 2 (2018)

Staffel 3 (2019)

Staffel 4 (2019)

Staffel 5 (2020)

Staffel 6 (2021)

Staffel 7 (2022) 

Episodenliste